Margaretenspitze steht für:
 eine von Margarete Naumann erfundene Technik für die Herstellung einer Spitze (Stoff), die auf einer Knüpfunterlage festgesteckt durch Rippenknoten des Makramee entsteht
 einen der Klettergipfel im Rathener Gebiet